Cyanobasidium är ett släkte av svampar. Cyanobasidium ingår i familjen Stephanosporaceae, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Cyanobasidium